Alain Beaulé (né le  à Saint-Romain, dans la province du Québec au Canada) est un joueur québécois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1963 avec les Bruins de Victoriaville dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1963-1964 || Bruins de Victoriaville || LJAAAQ ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1964-1965 || Bruins de Victoriaville || LJAAAQ ||40 ||22 ||31 ||53 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1965-1966 || Bruins de Shawinigan ||  LJAAAQ ||- ||21 ||44 ||65 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1966-1967 || Gems de Dayton || LIH ||61 ||7 ||36 ||43 ||52 ||4 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|1967-1968 || Gems de Dayton || LIH ||63 ||10 ||19 ||59 ||42 ||11 ||3 ||3 ||6 ||8
|-
|1968-1969 || Gems de Dayton || LIH ||71 ||15 ||46 ||61 ||24 ||9 ||0 ||7 ||7 ||6 
|-
|1969-1970 || Gems de Dayton || LIH ||67 ||13 ||41 ||54 ||46 ||13 ||3 ||12 ||15 ||6
|-
|1970-1971 || Roadrunners de Phoenix || WHL ||64 ||10 ||24 ||34 ||17 ||10 ||0 ||2 ||2 ||6 
|-
|1971-1972 || Blazers d'Oklahoma City || LCH ||9 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Kings de Springfield || LAH ||30 ||2 ||69 ||8 ||34 ||3 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|1972-1973 || Knights d'Omaha || LCH ||14 ||2 ||11 ||13 ||32 ||11 ||2 ||5 ||7 ||20
|-
|1972-1973 || Kings de Springfield || LAH ||57 ||7 ||23 ||30 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Nordiques de Québec || AMH ||78 ||4 ||36 ||40 ||93 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|rowspan="2"|1974-1975 || Nordiques de Québec || AMH ||22 ||4 ||7 ||11 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Jets de Winnipeg || AMH ||54 ||0 ||14 ||14 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-

|154 ||8 ||57 ||65 ||136 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en avril 1946
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Gems de Dayton
Joueur des Roadrunners de Phoenix (WHL)
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Joueur des Kings de Springfield
Joueur des Knights d'Omaha
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Larry-D.-Gordon